APG er en forkortelse og kan hentyde til flere artikler:
 Antipiratgruppen – en dansk organisation mod digital kopiering.
 Angiosperm Phylogeny Group – en international gruppe af botanikere.